Хе́ппи-энд, хэ́ппи-энд ( «счастливый конец») — англицизм, означающий счастливую развязку сюжета пьесы, фильма, романа , состоящую в том, что все перипетии заканчиваются удачно для положительных, но не отрицательных героев. Хеппи-энд в сказках может выражаться словами: «И жили они долго и счастливо».

История термина 
Термин хеппи-энд является типичным американским выражением. Корни восходят к американскому кинематографу, с началом тенденции завершать фильмы счастливым для главного героя разрешением конфликта. Историк кино Жорж Садуль связывал появление в кинематографе такой финальной развязки с традициями американского «короткого рассказа». По его словам, у подобных американских новелл присутствовала любимая тема, по сюжету которой молодой человек встречает девушку, в финале истории их отношения заканчиваются счастливым и богатым супружеством. Перенесение этой темы в кино Садуль относит к ряду новшеств, осуществлённых киностудией «Вайтаграф», что проявилось в их комедийной продукции, начиная с 1908—1909 годов: «До распространения „сцен повседневной жизни“ развязки кинофильмов могли быть и счастливыми, и трагичными — на это не обращали внимания». До появления термина использовалось длинное выражение «счастливое гриффитовское спасение в последний момент» по имени режиссёра, создавшего этот сценарный ход в кинематографии.

Комедия и трагедия 
Наличие хеппи-энда — основная черта, отличающая классическую комедию от трагедии. Известны попытки переделать известные трагедии, например Короля Лира, Ромео и Джульетту, Отелло, таким образом, чтобы персонажи вместо того, чтобы закончить плохо, помирились и переженились. Эти счастливые версии не прижились и были подвергнуты критике. Стоит отметить, что трагический финал «Короля Лира» — в свою очередь модификация Шекспиром «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского, где финал правления Лира был вполне счастливым.

Современность 
Современный хеппи-энд считается специфической особенностью американских сюжетов, например голливудских фильмов. Именно поэтому это английское выражение популярно во многих языках. Известны экранизации русских классиков, в которых концовка была изменена на хеппи-энд. Так было сделано, например, в голливудской экранизации «Братьев Карамазовых».

По мнению Альфреда Хичкока: «В некоторых случаях счастливый конец вовсе не обязателен. Если удается всерьез захватить внимание публики, она согласится с любым финалом. Если фильм достаточно занимателен, люди примут и несчастливое завершение событий».

Иногда хеппи-энд может включать намёк на последующее (оставшееся за пределами повествования) драматическое развитие событий. Например, в финале фильма о нелёгких приключениях влюблённых, в конце концов соединившихся вместе и отплывающих на корабле в свадебное путешествие, стоящих и целующихся на палубе, кинокамера в последний момент могла отъехать назад, чтобы в кадр попал висящий на фальшборте спасательный круг с названием судна: «Титаник».

Джон Р. Р. Толкин в своём эссе «О волшебных сказках» отстаивает необходимость неожиданных хеппи-эндов в сказках и фэнтези, он считает их частью «Побега», который даёт эта литература. В своих произведениях Толкин часто реализовывал эту идею, например, в финале «Властелина колец», когда героев неожиданно спасают орлы или в финале его книги «Хоббит, или Туда и обратно».

См. также 
 Deus ex machina

Примечания

Ссылки 

Английские фразы
Сюжеты
Театр
Кинематограф